Odbojkaško prvenstvo Jugoslavije za 1968./69. je drugi put zaredom osvojila Mladost iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1968-69